Доможаков — фамилия. Известные носители:
 Доможаков, Александр Викторович (1955—1998) — хакасский художник.
 Доможаков, Михаил Егорович (1915—1993) — Герой Советского Союза.
 Доможаков, Николай Георгиевич (1916—1976) — хакасский писатель

 Топоним
 Доможаков — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии